Die Communauté de communes Nièvre et Somme ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Somme in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 1. Januar 2017 gegründet und umfasst 36 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Flixecourt.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 aus der Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Val de Nièvre et Environs und
 Communauté de communes de l’Ouest d’Amiens.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 verließen die Gemeinden Ferrières und Seux den hiesigen Verband und schlossen sich der Communauté d’agglomération Amiens Métropole an.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Nievre et Somme
Gegründet 2017